Parasaurus (betekent 'in de buurt van hagedis') is een geslacht van uitgestorven pareiasauriërs bekend van fossielen verzameld in de Kupferschiefer in Duitsland (Hessen, Thüringen en Nedersaksen) daterend uit het Laat-Perm (Wuchiapingien) De typesoort Parasaurus geinitzi, beschreven door Hermann von Meyer in 1857, was de eerste pareiasauriër die ooit is beschreven. De zeven bekende exemplaren werden in 2008 opnieuw beschreven.

Beschrijving 
Parasaurus was klein voor een pareiasauriër, slechts ongeveer een halve meter lang. Axiale osteodermen lijken afwezig. Het schedeloppervlak is gegroefd, met kleine stekelvormige hoorns op het supratemporale en quadratojugale.

Ontdekking en naamgeving 
Al in 1848 zijn er fossielen van pareiasauriërs gemeld uit Duitsland - sommige van deze fossielen hebben mogelijk toebehoord aan Parasaurus. Het duurde tot 1857 toen von Meyer deze fossielen beschreef en het geslacht Parasaurus creëerde. De typesoort is Parasaurus geinitzi. De geslachtsnaam betekent "nabij de hagedis" in het Grieks. Dit moet niet evolutionair worden opgevat maar als een gelijkenis in "vorm" of archetype. De soortaanduiding eert professor Hanns Bruno Geinitz.

Het lectotype is GZG.V.010.101, een postcraniaal skelet met achterste ruggenwervels, een afdruk van sacrale wervels en een afdruk van het rechterdijbeen. Het paralectotype is ThP 279, eveneens een heupzone. Specimen GZG.V.010.102 is het achterdeel van de schedel plus een rechterbovenkaaksbeen.

Lee (1997) beschouwde Parasaurus als een nomen dubium gezien het beperkte materiaal. In 2008 hebben Tsuji en Müller het geslacht opnieuw beschreven en als geldig beschouwd.

Fylogenie 
Von Meyer classificeerde Parasaurus als een reptiel, maar het werd geclassificeerd als een pareiasauriër toen de familie werd opgericht in 1888.

Paleo-omgeving 
De Kupferschiefer is een mariene eenheid die deel uitmaakt van de Zechstein, een opeenvolging van rotsen gevormd aan de rand van de Zechsteinzee, een grote ondiepe binnenzee die in Noord-Europa bestond tijdens het Laat-Perm. De omgeving op het moment van afzetting wordt als semi-aride beschouwd. De terrestrische flora van de Zechstein wordt gedomineerd door coniferen, waarbij ook zaadvarens veel voorkomen, terwijl taeniopteriden, ginkgophytes en sphenophytes zeldzaam zijn. Andere landbewonende gewervelde dieren die in de Kupferschiefer en Vroeg-Zechstein worden gevonden, zijn de glijdende weigeltisauride reptielen Weigeltisaurus en Glaurung, het archosauromorfe reptiel Protorosaurus, de cynodont Procynosuchus en onbepaalde captorhiniden, dicynodonten en dissorophide temnospondylen.

Uitgestorven Procolophonomorpha